Risberg kan syfta på:

Geografi 

 Risberg, Norsjö, by i Norsjö socken i Norsjö kommun
  Risberg, Älvdalen, by i Älvdalens kommun

Personer 
 Annica Risberg (född 1941), svensk skådespelerska och sångerska
 Bengt Risberg (1909–1990), svensk företagsledare
 Bernhard Risberg (1862–1947), svensk klassisk filolog
 Bertil Risberg (1907–1988), svensk lärare och kyrkomusiker
 Bo Risberg, flera personer
 Bo Risberg (politiker) (1912–2009), svensk riksdagsman och industriman
 Bo Risberg (ingenjör) (1913–2002), svensk bergsingenjör och industriman
 Emilie Risberg (1815–1890), svensk pedagog
 Erik Risberg (född 1955), svensk pianist
 Fanny Risberg (född 1975), svensk skådespelerska och musiker
 Fridolf Risberg (1848–1921), svenskamerikansk pastor och professor
 Gustaf Risberg (1905–1996), svensk präst
 Gösta Risberg (1919–1997), svensk häcklöpare
 Harald Risberg (1917–1996), norsk målare
 Ingegerd Risberg-Leiditz (1896–1994), svensk-norsk konstnärinna
 Isac Risberg (verksam omkring 1700), svensk orgelbyggare
 Jacob Risberg (född 1972), svensk politiker
 Jan Risberg (född 1953), svensk dirigent och kompositör
 Johan Risberg (1713–1779), svensk målarmästare och kyrkomålare
 Johannes Risberg (1840–1909), svensk harmoniumtillverkare
 Jonas Risberg (1810–1886), svensk läkare
 Kenneth Risberg (född 1950), svensk skådespelare
 Lennart Risberg (1935–2013), svensk boxare
 Magdalena Risberg (född 1985), svensk operasångerska
 Melcher Risberg (1930–2001), svensk längdskidåkare
 Peter Risberg (1852–1926), svensk präst och riksdagsman
 Sten Risberg, flera personer
 Sten Risberg (arkitekt) (1908–1988), svensk länsarkitekt
 Sten Risberg (ingenjör) (1910–1983), svensk fackföreningsman
 Sten-Bertil Risberg (1932–2017), svensk präst 
 Susanna Risberg (född 1990), svensk gitarrist och kompositör
 Swede Risberg (1894–1975), amerikansk baseballspelare
 Thore Risberg (1909–1975), svensk dragspelare och kapellmästare
 Vidar Risberg (1914–2007), norsk-svensk skolledare
 Werner Risberg (1874–1953), svensk företagsledare

Svenska efternamn